El término Amoreira puede hacer referencia a:

 Amoreira, fraguesia portuguesa del municipio de Almeida.
 Amoreira, fraguesia portuguesa del municipio de Óbidos.
 Amoreira da Gândara, fraguesia portuguesa del municipio de Anadia.
 Vale da Amoreira, fraguesia portuguesa del municipio de Manteigas.
 Vale da Amoreira, fraguesia portuguesa del municipio de Moita.